Fekete signifie « noir » en hongrois. C'est aussi un patronyme porté par un certain nombre de personnalités dans le monde. 

 Daniel Fekete, attaquant hongrois lors de la compétition de Hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 - Qualifications hommes
 Iosif Fekete (1903-1979), sculpteur roumain (minorité hongroise) ayant écrit un chapitre original de l'histoire de l'art moderne en Roumanie
 László Fekete (1950-1994), ancien joueur de football hongrois, né à Bodrogszegi et ayant évolué notamment pour le DVTK.
 László Fekete (1954-2014), ancien joueur de football hongrois, né à Budapest et ayant évolué notamment pour le club du Újpesti Dózsa.
Michael Fekete (1886-1957), mathématicien hongrois et israélien.

Voir aussi 
 Paul Fékété (1881-1954), scénariste et dialoguiste français .

Autres 
 Fekete kolostor (Le Monastère noir) ouvrage de l'écrivain hongrois Aladar Kuncz, publié en 1931, l'année de sa mort.

Homonymie de patronyme hongrois